Olga Koslowa ist der Name folgender Personen:

* Olga Koslowa (Schachspielerin) (* 1976), deutsch-russische Schachspielerin 
 Olga Koslowa (Musikerin) (* 1986), russische Pianistin 
 Olga Alexandrowna Koslowa (1950–2016), russische Richterin 
 Olga Olegowna Koslowa (* 1969), russische Bogenbiathletin